Okręty US Navy o nazwie USS  "Vermont", pochodzącej od stanu Vermont:
Pierwszy "Vermont" był jednym z dziewięciu okrętów liniowych zatwierdzonych przez Kongres USA w 1816, ale nie został zwodowany do 1848, a później służył jedynie jako okręt koszarowy w latach 1862 - 1901.
Drugi "Vermont" (BB-20) był pancernikiem typu Connecticut.
Vermont